Juraj Palkovič (1763–1835) esztergomi kanonok
 Juraj Palkovič (1769–1850) tanár